Дональд (Дон) Бартон Джонсон (; 15 июня 1933, близ Ладоги, Индиана — 25 августа 2020, Санта-Барбара, Калифорния) — американский славист, специалист по творчеству Владимира Набокова. Профессор русской литературы Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Биография 
Получил докторскую степень на факультете славистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, защитив диссертацию на тему «Анализ преобразований русских предложных конструкций» под руководством Дина Стодарда Ворта. В работе исследовались параметры новой в то время области компьютерного машинного перевода. После получения докторской степени некоторое время работал в Университете штата Огайо, а затем преподавал в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.

Автор монографии «Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov» (Анн-Арбор: Ardis, 1985), многочисленных статей о творчестве Владимира Набокова, Саши Соколова и др. Дважды выбирался президентом международного Набоковского общества. Редактор и основатель интернет-форума NABOKV-L и журнала «Nabokov Studies».

Семья 
Дед Джонсона был фермером, отец — профессором иностранных языков в небольшом педагогическом колледже в Индиане. Жена — поэтесса Шейла Голдбург-Джонсон.

Библиография на русском 
 Миры и антимиры Владимира Набокова [Текст] / Дональд Бартон Джонсон; [пер. с англ. Татьяны Стрелковой]. — Санкт-Петербург: Симпозиум, 2011. — 347, [3] с.; 20 см; ISBN 978-5-89091-445-3

Ссылки 
 

Выпускники Индианского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Русисты США
Набоковеды
Преподаватели Калифорнийского университета в Санта-Барбаре